Cala d'Or puede referirse a:

Lugares 
En España
 Cala d'Or, localidad del municipio de Santañí, en la provincia de las Islas Baleares.
 Cala d'Or, localidad del municipio del Campello, en la provincia de Alicante.
 Cala d'Or/Cala Petita, playa del municipio de Santañí, en la provincia de las Islas Baleares.